Busby (Schotland), een plaats in Schotland
Busby (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Busby Babes, een oude bijnaam voor Manchester United FC